V soubojích fotbalového Východočeského krajského přeboru 1976/77 se utkalo 14 týmů dvoukolovým systémem podzim - jaro. Tento ročník skončil v červnu 1977.

Výsledná tabulka 
                        

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Reference

Literatura 
 Československý sport, 27. 6. 1977

Externí odkazy 

1976/77
Fotbal v Česku v roce 1976
Fotbal v Česku v roce 1977